21 км
 21 км 97,5 метров — дистанция полумарафона.
 «21-КМ» — советская корабельная полуавтоматическая пушка калибра 45 мм.
 21 км, Железнодорожный разъезд 21 км, Лесоучасток 21 км — упразднённый в 1988 году посёлок при железнодорожном разъезде в Омутнинском районе Кировской области России. Находится на территории современного Омутнинского городского поселения как урочище 21 км.
21 километр может означать:
 21 км (Самарская область) — населённый пункт (тип: железнодорожный разъезд), Сызранский район, Самарская область.

Азербайджан 
 21 км — пассажирская платформа, Азербайджанская железная дорога. Код 556335

Россия 
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Горьковская железная дорога. Код 249042
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Забайкальская железная дорога. Код 951744

 21 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 864230
 21 км — пассажирская платформа, Западно-Сибирская железная дорога. Код 871215
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Красноярская железная дорога. Код 883833
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Куйбышевская железная дорога. Код 650062
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 222317
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Московская железная дорога. Код 203123

 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 020080
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 036445
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Октябрьская железная дорога. Код 032711
 21-й километр (платформа, Ириновское направление) — платформа Ириновского направления Октябрьской железной дороги на 21 км линии Мельничный Ручей — Невская Дубровка.
 21 км (платформа в Санкт-Петербурге) — до 2016 года название платформы Детскосельская в г. Пушкине.
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 784411
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Свердловская железная дорога. Код 795473
 21 км — пассажирская платформа, Северная железная дорога. Код 290530

 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Северо-Кавказская железная дорога. Код 520723
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога. Код 602552

Украина 
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Донецкая железная дорога. Код 503319
 21 км — пассажирская платформа, Одесская железная дорога. Код 405934
  — путевой пост, Юго-Западная железная дорога. Код 326234
 21 км — пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 466637
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Приднепровская железная дорога. Код 460062

Узбекистан 
 21 км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога. Код 740042